

Особи 

 Вісенте Мехія Коліндрес — президент Гондурасу
 Даніель Коліндрес — костариканський футболіст

Топоніми 

 Коліндрес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія